Moorhead peut désigner :

Nom de famille 

 Ethel Moorhead (1869-1955), artiste et suffragiste britannique ;
 Finola Moorhead (née en 1947), romancière, dramaturge, essayiste, poète et critique australienne ;
 Natalie Moorhead (1901-1992), actrice américaine ;
William G. Moorhead (1811-1895), banquier et industriel américain.

Toponymes

États-Unis
 Moorhead (Iowa)
 Moorhead (Minnesota)
 Moorhead (Mississippi)

Autres 
 , Lancashire : une école secondaire britannique
 Université d'État du Minnesota (Moorhead) : une université américaine
 (261930) Moorhead : un astéroïde